Husova (ulice), tedy ulice pojmenovaných po Janu Husovi, může označovat ulici v různých městech:

 Husova (Brno)
 Husova (Litovel)
 Husova (Plzeň)
 Husova (Praha)
 Husova (Prachatice)
 Husova (Třeboň)